Miejscowości w USA:
 Barney – miasto w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Richland
Gminy w USA:
 Barney (ang. Barney Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Richland
W Wielkiej Brytanii:
 Barney – miejscowość w hrabstwie Norfolk (Anglia)